Йонавское районное самоуправление (, до 1995 — Иона́вский район) — муниципальное образование в Каунасском уезде Литвы.

География 
В районе преобладают равнины и холмистая местность. Самое высокое место — хребет Кулва (113 м, близ деревни Буконис), самое низкое — долина рек Вилии и Швянтойи (28 м).

Средняя температура в январе −5,0°С, в июле 17,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет 676 мм.

Через район протекают реки Вилия, Швянтойи, Ланкеса на северо-западе и Ширвинта.В Ионавском районе 7 озёр и 4 пруда.

Лесистость 38,9 %; преобладают сосновые и смешанные леса.

История 
Район образован 20 июня 1950 года из упраздненных 14 районов Каунасского уезда, 8 районов Кедайняйского уезда, 1 района Ширвинтского уезда и 4 района Укмергского уезда. В 1950—1953 гг. район относился к Каунасской области. В 1954 году району была передана небольшая часть Кедайняйского района, а в 1955 году часть Вилиямпольского района.

20 марта 1989 года произошла авария в изотермическом резервуаре на заводе азотных удобрений производственного объединения «Азотас» в селе Йоналаукис.Была проведена экстренная эвакуация тысяч жителей деревни Упнинкай и других населённых пунктов Ионавского района, а также ближайших населённых пунктов Укмергского района.

В 1995 году было создано самоуправление Йонавского района, подчиненное Каунасскому уезду.

Административное устройство 
Районный центр — город Ионава. Представительным органом самоуправления является Йонавский районный совет, исполнительным органом — Йонавская районная администрация.

Староства 
В районе 9 староств (перечислены ниже):
 Буконисское староство (админстративный центр Буконис)
 Жиляйское староство (Жиляй)
 Жеймяйское староство (Жеймяй)
 Ионавское городское староство (Ионава)
 Кулвинское староство (Кулва)
 Руклинское староство (Рукла)
 Ужусаляйское староство (Ужусаляй)
 Упнинкайское староство (Упнинкай)
 Швейцарское староство (Швейцария)

Населённые пункты 
 1 город — Ионава;
 3 местечка — Панотеряй, Рукла и Жеймяй;
 277 деревень.

Численность населения (2021) 
 Ионава — 27 381
 Рукла — 1 987
 Швейцария — 736
 Жеймяй — 734
 Упнинкай — 641
 Ужусаляй — 615
 Буконис — 430
 Ижорай — 401
 Куигаляй — 331
 Юшконис — 326

Население

Национальный состав 
По данным на 2011 год в районе проживало 46 519 человек, из которых:

 Литовцы — 87,86 % (40 871);
 Русские — 8,23 % (3 827);
 Поляки — 1,17 % (542);
 Украинцы — 0,74 % (346);
 Белорусы — 0,57 % (263);
 Цыгане — 0,24 % (113);
 Немцы — 0,13 % (62);
 Прочие — 1,06 % (495).

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Ионавский район